Mesnil è un toponimo ampiamente diffuso nella Francia settentrionale, soprattutto in Normandia.

Deriva dal termine in francese medioevale mansionile, probabile diminutivo di manse, che in epoca carolingia indica l'unità fondiaria alla base delle rendite signorili. A sua volta manse deriva dal latino tardo mansus ed è affine al latino mansio, luogo di sosta e locanda, dal quale deriva il termine francese maison, casa.

Può riferirsi a:

Geografia
Francia

Alta Normandia 
 Le Mesnil-Durdent (Senna Marittima)
 Le Mesnil-Esnard (Senna Marittima)
 Le Mesnil-Follemprise (Senna Marittima)
 Le Mesnil-Fuguet (Eure)
 Le Mesnil-Hardray (Eure)
 Le Mesnil-Jourdain (Eure)
 Le Mesnil-Lieubray (Senna Marittima)
 Le Mesnil-Réaume (Senna Marittima)
 Le Mesnil-sous-Jumièges (Senna Marittima)
 Mesnil-Mauger (Senna Marittima; vedi anche altro comune omonimo nella Bassa Normandia)
 Mesnil-Panneville (Senna Marittima)
 Mesnil-Raoul (Senna Marittima)
 Mesnil-Rousset (Eure)
 Mesnil-sous-Vienne (Eure)
 Mesnil-sur-l'Estrée (Eure)
 Mesnil-Verclives (Eure)

Bassa Normandia 
 Le Mesnil (Manica)
 Le Mesnil-Adelée (Manica)
 Le Mesnil-Amand (Manica)
 Le Mesnil-Amey (Manica)
 Le Mesnil-Angot (Manica)
 Le Mesnil-au-Grain (Calvados)
 Le Mesnil-au-Val (Manica)
 Le Mesnil-Aubert (Manica)
 Le Mesnil-Auzouf (Calvados)
 Le Mesnil-Bacley (Calvados)
 Le Mesnil-Benoist (Calvados)
 Le Mesnil-Caussois (Calvados)
 Le Mesnil-Durand (Calvados)
 Le Mesnil-Eudes (Calvados)
 Le Mesnil-Eury (Manica)
 Le Mesnil-Garnier (Manica)
 Le Mesnil-Germain (Calvados)
 Le Mesnil-Gilbert (Manica)
 Le Mesnil-Guillaume (Calvados)
 Le Mesnil-Herman (Manica)
 Le Mesnil-Mauger (Calvados; vedi anche altro comune omonimo nell'Alta Normandia)
 Le Mesnil-Opac (Manica)
 Le Mesnil-Ozenne (Manica)
 Le Mesnil-Patry (Calvados)
 Le Mesnil-Rainfray (Manica)
 Le Mesnil-Raoult (Manica)
 Le Mesnil-Robert (Calvados)
 Le Mesnil-Rogues (Manica)
 Le Mesnil-Rouxelin (Manica)
 Le Mesnil-Simon (Calvados; vedi anche altro comune omonimo nella regione del Centro)
 Le Mesnil-sur-Blangy (Calvados)
 Le Mesnil-Tôve (Manica)
 Le Mesnil-Véneron (Manica)
 Le Mesnil-Vigot (Manica)
 Le Mesnil-Villeman (Manica)
 Le Mesnil-Villement (Calvados)
 Mesnil-Clinchamps (Calvados)

Centro
 Le Mesnil-Simon (Eure-et-Loir; vedi anche altro comune omonimo nella Bassa Normandia)
 Le Mesnil-Thomas (Eure-et-Loir)

Champagne-Ardenne
 Le Mesnil-sur-Oger (Marna)
 Mesnil-Lettre (Aube)
 Mesnil-Saint-Loup (Aube)
 Mesnil-Saint-Père (Aube)
 Mesnil-Sellières (Aube)
 Mesnil-la-Comtesse (Aube)

Île-de-France
 Le Mesnil-Amelot (Senna e Marna)
 Le Mesnil-Aubry (Val-d'Oise)
 Le Mesnil-le-Roi (Yvelines)
 Le Mesnil-Saint-Denis (Yvelines)

Paesi della Loira
 Le Mesnil-en-Vallée (Maine e Loira)

Piccardia 
 Le Mesnil-Conteville (Oise)
 Le Mesnil-en-Thelle (Oise)
 Le Mesnil-Saint-Firmin (Oise)
 Le Mesnil-sur-Bulles (Oise)
 Le Mesnil-Théribus (Oise)
 Mesnil-Bruntel (Somme)
 Mesnil-Domqueur (Somme)
 Mesnil-en-Arrouaise (Somme)
 Mesnil-Martinsart (Somme)
 Mesnil-Saint-Georges (Somme)
 Mesnil-Saint-Laurent (Aisne)
 Mesnil-Saint-Nicaise (Somme)

Altri comuni il cui nome comprende il termine mesnil
 Ambrumesnil (Alta Normandia, Senna Marittima)
 Annouville-Vilmesnil (Alta Normandia, Senna Marittima)
 Aubermesnil-Beaumais (Alta Normandia, Senna Marittima)
 Aubermesnil-aux-Érables (Alta Normandia, Senna Marittima)
 Auquemesnil (Alta Normandia, Senna Marittima)
 Avremesnil (Alta Normandia, Senna Marittima)
 Baromesnil (Alta Normandia, Senna Marittima)
 Beaumesnil (Bassa Normandia, Calvados)
 Beaumesnil (Alta Normandia, Eure)
 Belmesnil (Alta Normandia, Senna Marittima)
 Bermesnil (Piccardia, Somme)
 Bosc-Mesnil (Alta Normandia, Senna Marittima)
 Briquemesnil-Floxicourt (Piccardia, Somme)
 Chaumesnil (Champagne-Ardenne, Aube)
 Colmesnil-Manneville (Alta Normandia, Senna Marittima)
 Crapeaumesnil (Piccardia, Oise)
 Dampsmesnil (Alta Normandia, Eure)
 Dom-le-Mesnil (Champagne-Ardenne, Ardenne)
 Dromesnil (Piccardia, Somme)
 Épaumesnil (Piccardia, Somme)
 Faches-Thumesnil (Nord-Passo di Calais, Nord)
 Frichemesnil (Alta Normandia, Senna Marittima)
 Grébault-Mesnil (Piccardia, Somme)
 Grimesnil (Bassa Normandia, Manica)
 Grumesnil (Alta Normandia, Senna Marittima)
 Hétomesnil (Piccardia, Oise)
 Hudimesnil (Bassa Normandia, Manica)
 Longmesnil (Alta Normandia, Senna Marittima)
 Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus (Champagne-Ardenne, Marna)
 Le Blanc-Mesnil (Île-de-France, Senna-Saint-Denis)
 Le Mesnilbus (Bassa Normandia, Manica)
 Le Mesnillard (Bassa Normandia, Manica)
 Nagel-Séez-Mesnil (Alta Normandia, Eure)
 Neufmesnil (Bassa Normandia, Manica)
 Neuf-Mesnil (Nord-Passo di Calais, Nord)
 Petit-Mesnil (Champagne-Ardenne, Aube)
 Rouxmesnil-Bouteilles (Alta Normandia, Senna Marittima)
 Rumesnil (Bassa Normandia, Calvados)
 Saint-Aignan-de-Cramesnil (Bassa Normandia, Calvados)
 Saint-Georges-du-Mesnil (Alta Normandia, Eure)
 Saint-Martin-du-Mesnil-Oury (Bassa Normandia, Calvados)
 Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger (Bassa Normandia, Calvados)
 Saint-Pierre-du-Mesnil (Alta Normandia, Eure)
 Saint-Vincent-Cramesnil (Alta Normandia, Senna Marittima)
 Sainte-Marie-de-Vatimesnil (Alta Normandia, Eure)
 Saussemesnil (Bassa Normandia, Manica)
 Smermesnil (Alta Normandia, Senna Marittima)
 Sommesnil (Alta Normandia, Senna Marittima)
 Terramesnil (Piccardia, Somme)
 Torp-Mesnil (Alta Normandia, Senna Marittima)
 Vaudrimesnil (Bassa Normandia, Manica)
 Vieux-Mesnil (Nord-Passo di Calais, Nord)

Persone
 Félix Mesnil – zoologo, microbiologo e biologo francese
 Romain Mesnil – ex astista francese